Британский этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей, в последний год своего существования проводившееся на гоночной трассе Донингтон Парк в Великобритании.

История 
Британская гонка стала одним из первых этапов возрождённого чемпионата мира среди легковых автомобилей в 2005-м году; тот приз в первый и последний раз прошёл на Сильверстоуне. C 2006-го года соревнование переехала на автодром Брэндс-Хэтч в графстве Кент, где проводилось следующие пять лет. В 2011 году, в последний сезон своего проведения, пилоты разыграли зачётные баллы на трассе Донингтон Парк.

За время проведения этапа он несколько раз менял время проведения: первые гонки прошли в мае, в 2007 году соревнование перенесли на сентябрь, а в 2008-11 годах этап проводился в июле.

Наиболее удачно британский этап складывался для представителей марки Chevrolet — в 2006-11 годах они выиграли в рамках этого этапа семь гонок, а в последний год этого цикла её пилот Иван Мюллер стал единственным пилотом в истории соревнования, выигравшим в рамках одного уик-энда обе гонки.

Победители прошлых лет

Ссылки 
 Архив результатов на сайте серии